Lacepede o Lacèpéde puede referirse a:

 Bernard de Lacépède, naturalista francés.
 Una serie de sitios nombrados en honor del conde de Lacépède:
 Lacèpéde, comuna de Francia, en el departamento de Lot-et-Garonne.
 Las islas Lacepede, grupo de islas en la costa noroeste de Australia Occidental, separadas de tierra firme por el canal Lacepede.
 El canal Lacepede, en Australia Occidental.
 La bahía Lacepede en Australia Meridional. 
 La rue Lacépéde, calle de París entre la rue Linné y la place de la Contrescarpe.